Mittal est un nom propre indien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aditya Mittal (1976-), industriel indien ;
 Lakshmi Mittal (1950-), dirigeant de la Mittal Steel Company ;
 Madhur Mittal (1987-), acteur et danseur indien ;
 Megha Mittal (1976-), présidente et directrice générale d'Escada ;
 Sunil Bharti Mittal (1957-), entrepreneur indien.

Industrie 
 Mittal Steel Company, entreprise néerlandaise de sidérurgie ;
 ArcelorMittal, entreprise mondiale de sidérurgie.

Voir aussi 
 

Patronyme indien